Ґохтанік () — вірменські села:

 Ґохтанік (Вайоц Дзор) — у марзі (області) Вайоц Дзор, Республіка Вірменія.
 Ґохтанік (Кашатаг) — у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.